est le pluriel d'animal en anglais et en catalan. Il peut également désigner :

Cinéma 

 Animals, film américain réalisé par Michael Di Jiacomo en 1998 ;
 Animals, film américain réalisé par Bob Cook en 1999 ;
 Animals, film britannique réalisé par Arik Alon en 2003 ;
 Animals, film américain réalisé par Douglas Aarniokoski en 2008 ;
 Animals, film espagnol réalisé par Marçal Forés en 2012 ;
 Animals, film américain réalisé par Collin Schiffli en 2014 ;
 Animals, film réalisé par Nabil Ben Yadir en 2022 et sorti en 2021.

Télévision 
 Animals, téléfilm documentaire britannique par Neil Rawles en 2005.

Musique

Groupe 

 The Animals, groupe de rock britannique, fondé en 1962.

Album 

 , album de Pink Floyd, sorti en 1977.

Single 

 , quinzième single du groupe Nickelback et le second de l'album  sorti en 2005.
 , composition musicale du disc-jockey néerlandais Martin Garrix, sortie en 2013.

Chanson 

 , chanson du groupe de rock anglais Muse, sortie en 2012.
 , chanson du groupe Maroon 5, extrait de leur cinquième album , sortie en 2014.

Arts 
 Animals, collectif français de photographie créé en 2010.

Voir aussi
 
 

Homonymie